ONS steht für:
 Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland, Vorgänger des Motorsportverbandes DMSB
 Object Name Service, ein Standard zur Produktidentifikation
 Oconee Nuclear Station, ein Kernkraftwerk in den Vereinigten Staaten, siehe Kernkraftwerk Oconee
 Office for National Statistics, statistisches Amt des Vereinigten Königreichs
 One-Night-Stand, einmalige Bühnenaufführung oder sexuelle Kurzbeziehung
 Operador Nacional do Sistema Elétrico, die brasilianische Agentur für die Koordinierung und Kontrolle des Strom-Übertragungsnetzes
 Orthonormalsystem, siehe Orthogonalsystem
 Ortsnetzstation oder Transformatorenstation
 Flughafen Onslow in Australien, nach dem IATA-Code

Ons steht für:
 Ons, Hauptinsel des Archipiélago de Ons in Galicien, siehe Nationalpark Islas Atlánticas de Galicia
 Ons-en-Bray, eine Gemeinde im französischen Département Oise

ons steht für:

 eine in den Niederlanden gebräuchliche inoffizielle Masseeinheit, siehe Unze#Metrische Unze

Abkürzung